Der Begriff Faustkampf oder Pugilismus bezeichnet:

 Antiker Faustkampf
 modernes Boxen